Barnwell (Carolina do Sul)
Condado de Barnwell
Barnwell Manor

Desambiguação